Bosnië-Herzegovina
 Jabuka (Foča-Ustikolina), een plaats in de gemeente Foča-Ustikolina in Bosnië-Herzegovina
 Jabuka (Gacko), een plaats in de gemeente Gacko in Bosnië-Herzegovina
 Jabuka (Grude), een plaats in de gemeente Grude in Bosnië-Herzegovina
 Jabuka (Novo Goražde), een plaats in de gemeente Novo Goražde in Bosnië-Herzegovina
 Jabuka (Sokolac), een plaats in de gemeente Sokolac in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Jabuka (eiland), een onbewoond eiland voor de kust van Kroatië
 Jabuka (Trilj), een plaats in de Kroatische gemeente Trilj

Montenegro
 Jabuka (Kolašin), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Kolašin
 Jabuka (Pljevlja), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Pljevlja

Servië
 Jabuka (Pančevo), een plaats in de Servische gemeente Pančevo
 Jabuka (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje

Zie ook
 Crvena Jabuka